Francesco Dall'Ongaro (1808-1873) – poeta, drammaturgo e librettista italiano
 Michele Dall'Ongaro (1957) – compositore, musicologo e conduttore radiofonico italiano

Pagine correlate 
 Ongaro